

Codici 
 yii – codice ISO 639-3 della lingua yidiny

Informatica 
 yii  – framework PHP